Ласлово () је насеље у источној Славонији, у општини Ернестиново, Република Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Ласлово је имало 1.079 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Ласлово је имало 1.298 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе

Литература 
 

Општина Ернестиново
Славонија
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Осјечко-барањској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској